Вельями́новская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Вельяминовская волость (Карачевский уезд) — в составе Брянской губернии
 Вельяминовская волость (Серпуховский уезд) — в составе Московской губернии, Серпуховский уезд